Rassel steht für:

 Rassel, ein Musikinstrument
 Rassel (Archäologie), eine Fundgattung  
 Rassel (Taunus), ein Berg im Taunus und höchster Berg Wiesbadens
 Schwanzrassel der Klapperschlangen und Zwergklapperschlangen
 Die Rassel, ein Theaterstück von Charles Raymond Dyer aus dem Jahr 1962

 Jan van der Rassel (* 1964), niederländischer Dartspieler 

Siehe auch
 Rasseln